

Patronyme 

 Charles Hermite (1822-1901), mathématicien français.
 Famille Bertrand - Hermite, lignée de personnalités scientifiques françaises.
 Gustave Hermite (1863-1914), aéronaute et physicien français.
 Jacques L'Hermite (1582-1624), explorateur et amiral hollandais.
 Louis Tristan L'Hermite (), ministre de Louis XI. 
 Pierre l'Ermite ou Pierre L’Hermite (né en 1053), religieux français qui prêcha la première croisade. il serait ascendant de :
.

Sciences 
En l'honneur du mathématicien Charles Hermite, son nom est notamment porté :
En mathématiques
 Polynômes d'Hermite, constituant une suite de polynômes orthogonaux.
 Méthode d'Hermite, pour résoudre les équations de degré 5 en utilisant les fonctions elliptiques.
 Constante d'Hermite.
 Interpolation d'Hermite, technique d'interpolation d'un ensemble de données ou d'une fonction par un polynôme.
 Produit scalaire hermitien.
 Espace hermitien.
 Opérateur hermitien.
 Matrice hermitienne.
En astronomie
 (24998) Hermite est un astéroïde.
 Hermite (cratère) est un cratère lunaire.

Toponymie 

 Les Hermites est une commune du département d’Indre-et-Loire.
 Îles L'Hermite ou îles Hermite, îles de la Terre de Feu, au sud du Chili.
 L'Hermite est un hameau situé près de Braine-l'Alleud, en Belgique, dans le Brabant wallon
 La rue Charles-Hermite est une rue du  de Paris ;
 Le square Charles-Hermite est un square du  de Paris ;

Zoologie 
Hermite est un nom donné aux animaux suivants :
 L’hermite et le grand hermite, papillons.
 Bernard l’hermite ou Bernard l'ermite, nom vernaculaire d’un crustacé : le pagure.

Divers 
 L’hermite est une carte du Tarot de Marseille.
 Le château de l'Hermite, à Braine-l'Alleud (Belgique).

Voir aussi 
 
 
Patronyme français